Missisipi – rzeka w USA
 Missisipi – stan w USA

Gminy w USA:
 Mississippi (ang. Mississippi Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Mississippi (ang.: Mississippi Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Mississippi (ang.: Mississippi Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Mississippi (ang.: Mississippi Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
 Mississippi (ang.: Mississippi Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mississippi
Hrabstwa w USA:
 Mississippi (ang.: Mississippi County) – w stanie Arkansas
 Mississippi (ang.: Mississippi County) – w stanie Missouri

Inne 
 Mississippi – singel zespołu Pussycat